Carlo Alessandro Conighi – ingegnere italiano
 Carlo Leopoldo Conighi – architetto italiano
 Giorgio Alessandro Conighi – ingegnere italiano